Pueblo Chico bezeichnet: 

 Pueblo Chico, eine Modellanlage in Valle de La Orotava
 Pueblo chico, infierno grande, eine mexikanische Fernsehserie von 1997